Hendee ist der Familienname folgender Personen:

 Barb & J.C. Hendee, US-amerikanisches Fantasy-Autorenduo
 Denny H. Hendee (1826–1907), amerikanischer Fotograf